Дорошовский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дорошовка
.

Населённые пункты совета 
 с. Дорошовка 
 с. Василец 
 с. Дорошенково 
 с. Косинское 
 с. Палащенково 
 с. Романьково

Примечания